Ixtlilxochitl  es un nombre propio de origen nahuatl, cuyo significado es Flor de rostro ennegrecido, refiriéndose a la superficie de la flor. Varios personajes históricos son conocidos bajo este nombre:

 Ixtlilxochitl (1351-1418), gobernante de Tetzcoco, padre de Nezahualcóyotl, cuyo nombre completo es Ixtlilxochitl Ometochtli; o
 Ixtlilxochitl gobernó de 1526-1531 en Tetzcoco, hijo de Nezahualpilli, cuyo nombre castellano fue Hernando Cortés Ixtlilxóchitl.
 Ixtlilxochitl (1568-1648), historiador novohispano, su nombre completo es Fernando de Alva Cortés Ixtlilxóchitl.